A  123 461 a 123 460 és a 123 462 közötti természetes szám. Összetett szám. Osztóinak összege 132 972.  Normálalakja . Kettes számrendszerben 11110001001000101, nyolcas számrendszerben 361105, hexadecimális alakban 1e245.

Jegyzetek

Egész számok (1001–)